Eusebia puede hacer referencia a:

Mitología 
 Eusebia, en la mitología griega el espíritu o personificación de la piedad.

Personas 
 Eusebia, una emperatriz romana esposa del emperador Constancio II;
 Ereleuva Eusebia, madre de Teodorico el Grande, rey de los ostrogodos;
 Eusebia de Hamay, religiosa francesa del siglo VII;
 Eusebia Lasala, patriota argentina;
 Eusebia Palomino Yenes, religiosa salesiana española.

Geografía 
 Eusebia y Carolina, localidad de la Argentina;
 Dona Eusébia, municipio brasilero.

Biología 
 Isotes eusebia, una especie de insecto coleóptero.

Referencias